Thomas Smith (1799-1876) – politico statunitense dell'Indiana
Thomas Smith (1745-1809) – politico del Congresso Continentale della Pennsylvania
Thomas Smith (1782-1846) – politico statunitense della Pennsylvania
Thomas A. Smith (1850-1932) – politico statunitense del Maryland
Thomas F. Smith (1865-1923) – politico statunitense dello stato di New York
Thomas V. Smith (1890-1964) – politico statunitense dell'Illinois
Thomas Smith – calciatore inglese naturalizzato neozelandese, nato nel 1990
 Thomas Smith – calciatore inglese, nato nel 1945
 Thomas Smith – diplomatico inglese, del XVI secolo
 Thomas Smith – pittore inglese, del XVIII secolo
 Thomas Smith – calciatore inglese, nato nel 1980
 Thomas Smith – giocatore di football americano statunitense